La Serra de Torrededia
és una serra situada al municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès amb una elevació màxima de 877 metres.

Referències 

Serres de Pinós